Гиле́н Фратуселло́ (; ) — французская кёрлингистка.

В составе женской сборной Франции участница  (заняли пятое место) и  (заняли седьмое место).

Играла на позиции первого.

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Франции